Everardo VI/II (Waiblingen, 1 de febrero de 1447 (?) - Castillo de Lindenfels, 17 de febrero de 1504) fue un noble alemán, conde de Wurtemberg-Stuttgart desde 1480 hasta 1496 como Everardo VI, y más tarde duque de Wurtemberg, desde 1496 hasta su muerte como Everardo II.

Primeros años
Everardo era hijo de Ulrico V de Wurtemberg e Isabel de Baviera-Landshut. Pasó gran parte de su juventud en la corte borgoñona. En 1461 intervino en la coronación del rey Luis XI de Francia en Reims. En 1462 regresó a Wurtemberg. Entre 1465 y 1467 se casó con la margravina Isabel de Brandemburgo, una hija del margrave Alberto III de Brandemburgo.

Sucesión y reinado
Ya en 1477 un tratado de familia le aseguró la sucesión en Wurtemberg-Urach, que estaba gobernada por el conde Everardo V, apodado el barbudo, quien no dejó descendencia legítima. En 1480 asumió el gobierno de su padre el conde Ulrico V.

En 1482 firmó el tratado de Münsingen con Everardo V. Este tratado reunió Wurtemberg transfiriendo poder de Everardo VI a Everardo V de Wurtemberg-Urach. A cambio, Everardo VI recibió la sucesión de Everardo V.

De esa manera desde 1482 hasta la muerte de Everardo V, él era nominalmente soberano, pero en realidad carecía de poder. Pronto combatió contra esta privación de poder, pero no pudo hacer nada contra su rival, mayor. En 1489 su derecho a la sucesión, previamente sobre la totalidad de Wurtemberg, estaba incluso limitado por Everardo V a Wurtemberg-Stuttgart sólo. Sin embargo, después de la muerte de Everardo, quien había asumido el título del duque Everardo I en 1495, logró la soberanía sobre la totalidad de Wurtemberg como duque Everardo II.

Deposición, exilio y muerte
Pero pronto entró en conflicto con la nobleza, que lo privaron del poder, trabajando en estrecha colaboración con el rey Habsburgo Maximiliano I. Tuvo que huir a Ulm. Dado que Everardo no logró apoyos tuvo que aceptar el Arbitraje de Horb de Maximiliano I en 1498. Aceptó una pensión anual de 6.000 guilders a cambio de su deposición y exilio. En su lugar, un consejo de los estados del reino gobernaba con autoridad real. La situación no cambió hasta que su sobrino Ulrico, el hijo de su hermano Enrique, fue prematuramente declarado mayor de edad en 1503 y asumió el poder como duque de Wurtemberg.

A Everardo le concedió asilo el elector palatino Felipe. Murió en el exilio en el castillo de Lindenfels en el Palatinado en 1504. Fue enterrado en la colegiata de Heidelberg.

Árbol genealógico

Véase también
 Historia de Baden-Wurtemberg
 Anexo:Soberanos de Wurtemberg

Referencias 
Notas

Bibliografía
 Dieter Stievermann. Eberhard VI./II, en Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press eds. Das Haus Württemberg: Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, , S. 98–100

Condes de Wurtemberg del siglo XV
Duques de Wurtemberg del siglo XV
Nacidos en Waiblingen
Fallecidos en Hesse